Quatorze comtés des États-Unis portent le nom de comté de Greene (). Ils ont généralement été baptisés en l'honneur de Nathanael Greene (1742-1786), général lors de la Guerre d'indépendance des États-Unis :
 le comté de Greene, situé dans l'État de l'Alabama ;
 le comté de Greene, situé dans l'État de l'Arkansas ;
 le comté de Greene, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
 le comté de Greene, situé dans l'État de Géorgie ;
 le comté de Greene, situé dans l'État de l'Illinois ;
 le comté de Greene, situé dans l'État de l'Indiana ;
 le comté de Greene, situé dans l'État de l'Iowa ;
 le comté de Greene, situé dans l'État du Mississippi ;
 le comté de Greene, situé dans l'État du Missouri ;
 le comté de Greene, situé dans l'État de New York ;
 le comté de Greene, situé dans l'État de l'Ohio ;
 le comté de Greene, situé dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
 le comté de Greene, situé dans l'État du Tennessee ;
 le comté de Greene, situé dans le Commonwealth de Virginie.

Voir aussi 
  et